McMorrin steht für:

 Anna McMorrin (* 1971), britische Politikerin
 McMorrin-Gletscher, Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel